Tree Streets Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Tree Streets Historic District (Johnson City, Tennessee), NRHP-ID 96000232
 Tree Streets Historic District (Waynesboro, Virginia), NRHP-ID 02000369